Höller ist ein deutscher Familienname, der zuerst in Österreich nachgewiesen ist.

Namensträger 

 Alois Höller (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Barbara Höller (* 1959), österreichische Malerin
 Berta Höller (1923–2014), österreichische Harfenistin
 Carsten Höller (* 1961), deutscher Künstler
 Claus Weber-Höller (1924–2020), deutscher Mediziner, Sanitätsoffizier der Bundeswehr
 Dieter Höller (1938–2013), deutscher Fußballspieler
 Dirk Höller (* 1966), deutscher Kunstschmiedemeister
 Egon Höller (1907–1991), österreichischer Jurist und Nationalsozialist
 Franz Höller (1909–1972), deutscher Schriftsteller und Journalist. 
 Günther Höller (1937–2016), deutscher Blockflötist und Hochschullehrer

 Jochen Höller (* 1977), österreichischer Künstler
 Julia Höller (* 1982), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Jürgen Höller (* 1963), deutscher Motivationstrainer und Sachbuchautor
 Karl Höller (1907–1987), deutscher Komponist
 Lola Höller (* 2006), deutsche Schauspielerin
 Miriam Höller (* 1987), deutsche Stuntfrau und Model
 Paul Höller (* 1983), deutscher politischer Beamter (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ralf Höller (* 1960), deutscher Historiker, Journalist und Buchautor
 Robert Höller (* 1988), deutscher Filmschauspieler
 Simon Höller (1601–1675), deutscher Apotheker und Bürgermeister von Straubing
 Simone Höller (* 1972), deutsche Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Susanna Höller (* 1989), österreichische Fußballspielerin
 Thomas Höller (* 1976), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Ulrich Höller (* 1966), deutscher Vorstandsvorsitzender
 Waltraud Höller, deutsche Fernsehansagerin
 Werner Höller (* 1977), österreichischer Gewichtheber
 Wolfgang Höller (1909–1994), österreichischer Botschafter
 York Höller (* 1944), deutscher Komponist

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Höhler
 Höler
 Holler
 Höllerer
 Höllern

Familienname
Deutscher Personenname